Magdalena de la Tour d'Auvergne (c. 1500 ? - 28 de abril de 1519), noble francesa conocida por ser la madre de Catalina de Médici. Por matrimonio fue Señora de Florencia, Duquesa de Urbino, Condesa de Boulogne y Señora de San Saturnino.

Biografía 
Hija del Conde de Auvergne Juan de la Tour d'Auvergne (1467-1501) -hijo de Bertrán de la Tour d'Auvergne (1420-1494) con Luise de la Tremouille (1425-1474)- y Juana de Borbón Vendôme (1465-1511) -hija de Juan II de Borbón Vendôme (1425-1477) con Isabel de Beauvau (1436-1474).

Se casó con el duque Lorenzo II de Médici en el castillo de Amboise el 5 de mayo de 1518. El matrimonio se hizo con la finalidad de establecer una alianza entre Francia y Florencia.

Falleció de fiebre puerperal 6 días antes de la muerte de su esposo  Lorenzo II de Médici y a 14 días de dar a luz a su hija Catalina quien más tarde sería Reina de Francia, por su matrimonio con Enrique II y luego regente. Se dice que tanto ella como su esposo estaban encantados con el nacimiento de Catalina como si fuera un niño.

La hermana mayor de Magdalena, Ana, heredó Auvernia pero falleció sin descendencia, por lo que el Condado de Auvernia, de Boloña y la Baronía de La Tour pasaron a Catalina y más tarde a la Corona Francesa.

Bibliografía 
Marcello Vannucci, Las Mujeres de la Casa Médici, Newton Compton Editores, Roma 1999, ISBN 8854105260

Enlaces externos 

(en inglés) Fuente: Archivo en línea de documentos de la Familia Médici

Nobles francesas del siglo XVI
Casa de Médici
Duquesas consortes de Urbino
Nacidos en Auvernia-Ródano-Alpes
Fallecidos en Florencia
Duquesas consortes del siglo XVI